Graumann ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Graumann (* 1950), Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland von November 2010 bis November 2014
 Ernst Graumann (1913–1991), deutscher Politiker und Regierungspräsident
 Erwin Graumann (1902–1988), deutscher Maler
 Hervé Graumann (* 1963), schweizerischer digitaler Künstler
 Johann Philipp Graumann (um 1690–1762), braunschweig-wolfenbüttelscher und preußischer Finanzpolitiker
 Jossie Graumann (* 1994), deutsche Hochspringerin
 Julius Graumann (1878–1944), deutscher Maler und Grafiker
 Karl Graumann (1874–1948), deutscher Theaterschauspieler, Filmschauspieler und Schauspiellehrer
 Lenelis Kruse-Graumann (* 1942), deutsche Psychologin
 Olga Graumann (* 1945), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Peter Benedict Christian Graumann (1752–1803), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Sigrid Graumann, Heilpädagogin und Hochschullehrerin, Mitglied des Deutschen Ethikrates
 Thomas Graumann (* 1961), deutscher evangelischer Theologe
 Walter Graumann (1915–2006), deutscher Anatom

Siehe auch:
 Grauman
 Grauer Mann